El Valle (República Dominicana) — município da província de Hato Mayor
El Valle (Granada) — município da Espanha
El Valle del Espíritu Santo — capital do do município de García, Venezuela

Desambiguações de topônimos